

Geografia

Francja 
 Saint-Martin – gmina w regionie Alzacja
 Saint-Martin – dawna nazwa Saint-Martin-de-Fenouillet, gminy w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Martin – gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Martin – gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Martin – gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Martin-de-Pallières – gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Saint-Martin-sur-Oust – gmina w regionie Bretania

Szwajcaria 
 Saint-Martin – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Veveyse
 Saint-Martin – gmina w kantonie Valais, w okręgu Hérens

Wyspy 
 Sint Maarten/Saint-Martin – wyspa 
 Sint Maarten – holenderska część wyspy Sint Maarten/Saint-Martin stanowiąca jedną z jednostek administracyjnych Antyli Holenderskich
 Saint-Martin – francuska część wyspy Sint Maarten/Saint-Martin stanowiąca terytorium zależne Francji

Inne 
 Saint Martin – krater uderzeniowy w Kanadzie

Zobacz też 
 St. Martin
 Kanał Saint Martin